Las Crucitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Crucitas, Michoacán de Ocampo, Parácuaro, 
 Las Crucitas, San Luis Potosí, Xilitla, 
 Las Crucitas, Guerrero, Tecoanapa, 
 Las Crucitas, Nuevo León, Linares, 

Robotskapade Mexikoförgreningar